Щучья Виска — название рек:

Россия 
 Щучья Виска (приток Индиги) — река.
 Щучья Виска (приток Чёши) — река.